Toponímia:
 White (Dakota del Sud)
 White (Dakota del Nord)
 White Center, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Fort White, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Biografies:
 Alan White (Eltham, Anglaterra, 1972), bateria conegut pel seu treball amb Oasis des de l'any 1995 
 Albert White (Brigg, North Lincolnshire, Anglaterra, 1890 - Scunthorpe, Anglaterra, 1965), ciclista anglès 
 Andy White (1930―2015), bateria d'estudi escocès dels anys 50 i 60, conegut per haver tocat el primer single de The Beatles, «Love Me Do» i la cara B, «P.S. I Love You», en lloc de Ringo Starr
 Barry White (Galveston, Texas, EUA, 1944 - Los Angeles, Califòrnia, 2003), cantant estatunidenc 
 Bill White (San Antonio, Texas, 1954), alcalde demòcrata de la ciutat de Houston (2004 -2010)
 Diego O'Connor White (Benicarló, 1867 - ?), advocat i polític valencià, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica 
 Edward Higgins White II (San Antonio, Texas, 1930 - 1967), astronauta nord-americà 
 Ellen G. White (1827 -1915), fou una cristiana nord-americana, considerada pionera en l'establiment de l'Església Adventista del Setè Dia 
 Jack White (Detroit, Michigan, 1975), músic i actor
 Jaleel White (Pasadena, 1976), actor i guionista estatunidenc, conegut pel seu paper de Steve Urkel en la comèdia Family Matters (1989 - 1998)
 Jeremy Allen White (1991), actor estatunidenc
 John White, diversos personatges
 José White (Matanzas, Cuba, 1835 - París, 1918) 
 Leslie White (Salida, Colorado, 1900 - Santa Bàrbara, 1975), sociòleg i antropòleg estatunidenc
 Margaret Bourke-White (Bronx Nova York, 1904 - Stamford, Connecticut, 1971), fotògrafa estatunidenca 
 Maude Valérie White (Dieppe, França, 1855 - Sutton Green, Regne Unit, 1937), compositora anglesa 
 Meg White (Grosse Pointe Farms, Michigan, 1974), músic estatunidenca 
 Nicholas White (Johannesburg, 1974), ciclista sud-africà, professional des del 2001
 Patrick White (Londres, Regne Unit, 1912 - Sydney, Austràlia, 1990), escriptor australià 
 Shaun White (San Diego, 1986), surfista de neu estatunidenc
 Tim White (Los Angeles, Califòrnia, 1950), paleoantropòleg estatunidenc, professor a la Universitat de Califòrnia, Berkeley